Rhédey Ferenc (1560–1621) nagyváradi kapitány és Bihar vármegye főispánja
 Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem (1610 körül – 1667)
 Rhédey Ferenc (1636–1684) Kolozs megyei főispán, udvarhelyszéki főkirálybíró, kolozsvári főkapitány